Ženská dvouhra BNP Paribas Open 2022 probíhala v první polovině března 2022. Do singlové soutěže  indianwellského tenisového turnaje nastoupilo devadesát šest hráček, z nichž se patnáct probojovalo z kvalifikace včetně tří šťastných poražených. Obhájkyní titulu byla španělská světová sedmička Paula Badosová, kterou v semifinále vyřadila světová šestka Maria Sakkariová. Řekyně na okruhu vyhrála teprve druhé z předchozích čtrnácti odehraných semifinále.

Česká světová dvojka a nejvýše nasazená Barbora Krejčíková se před zahájením odhlásila pro poranění lokte.

Vítězkou se stala třetí nasazená Polka Iga Świąteková, jež ve finále zdolala turnajovou šestku Marii Sakkariovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour. 20letá Świąteková se na Indian Wells Masters stala prvním polským šampionem v jakékoli soutěži. Vyhrála druhý turnaj WTA 1000 v řadě, když navázala na únorový triumf z Qatar TotalEnergies Open, kde vyřadila Sakkariovou v semifinále. Stala se tak první tenistkou po deseti letech, která ovládla dvě úvodní události z kategorie WTA 1000, resp. Premier 5 a Premier Mandatory, když předtím v Dauhá a Indian Wells vyhrála Viktoria Azarenková v roce 2012. Poměr vzájemných duelů s Řekyní snížila na 2–3. Z turnaje odjížděla s jedenáctizápasovou neporazitelností a jako první žena sezóny zvítězila ve 20 utkáních. Premiérově v kariéře se posunula na 2. místo žebříčku, kde vystřídala Krejčíkovou. Rovněž Sakkariová vystoupala na nové maximum, 3. příčku.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazené hráčky

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2022